Веспасіан Лянцкоронський (бл. 1612—1677) — церковний діяч Речі Посполитої, Кам'янець-Подільський єпископ (1670—1677)
 Кароль Лянцкоронський (1848—1933) — польський мистецтвознавець, колекціонер, письменник, мандрівник.
 Предслав Лянцкоронський (?—1531) — шляхтич, згідно з деякими джерелами, перший козацький наказний гетьман, хмільницький староста.
 Лянцкоронський Станіслав (1465—1535) — кам'янецький староста.
 Лянцкоронський Станіслав (бл.1585—1617) — подільський воєвода
 Лянцкоронський Станіслав (1597—1657) — польний коронний гетьман.
 Лянцкоронський Станіслав (?—1592) — галицький каштелян.
 Лянцкоронська Кароліна (1898—2002) — польський мистецтвознавець, правозахисниця, меценатка

Польські прізвища
Лянцкоронські